Dzjava (gemeente), een gemeente/district gelegen in de Georgische afscheidingsregio Zuid-Ossetië.
 Dzjava (plaats), hoofdplaats en bestuurlijk centrum van bovengenoemd district.